15811 Нюсляйн-Фольгард, 15811 Нюсляйн-Фольгард (15811 Nüsslein-Volhard) — астероїд головного поясу, відкритий 10 липня 1994 року.
 Крістіана Нюсляйн-Фольгард (нім. Christiane Nusslein-Volhard) — німецька біологиня, професорка і директорка Інституту біології.